Kamil Szymura (piłkarz)
 Kamil Szymura (siatkarz)